Amiral Lazarev peut faire référence à plusieurs navires nommés en l'honneur de l'amiral Mikhaïl Lazarev :
 , un cuirassé de la  (1867-1911) ;
 , un croiseur de la  (1916-) ;
 , un croiseur de la  (1952-1986) ;
  (ex-Frounze), un croiseur de bataille de la  (1984-2014).

Nom de bateau de la Marine russe